La  () des forces terrestres soviétiques, est un commandement au niveau de l'armée qui a participé à la Seconde Guerre mondiale de 1941 à 1945 et a été réformé spécifiquement pour la guerre soviéto-afghane de 1979 à environ 1990. L'armée devint le noyau de la force d'occupation soviétique (OKSVA) en Afghanistan dans les années 1980, officiellement nommée .

Notes et références

Voir aussi

Lectures complémentaires 
 Feskov et al., The Soviet Army in the period of the Cold War, Tomsk University Press, Tomsk, 2004
 Lester Grau, The Bear Went Over the Mountain: Soviet Combat Tactics in Afghanistan

Liens externes 
 http://samsv.narod.ru/Arm/a40/arm.html
 http://www.soldat.ru/force/sssr/afganistan/perechen.html (RU) – Russian language working list of all units that served in Afghanistan 1979–1989

Unité ou formation militaire dissoute en 1945
Unité ou formation militaire créée en 1941
Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité ou formation militaire créée en 1979